Marcantonio Bragadin (1523-1571) – Rettore di Famagosta della Repubblica di Venezia
 Marcantonio Bragadin (1590 o 1593-1658) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Marcantonio Bragadin (1906-1986) – ammiraglio, saggista e sceneggiatore italiano
 Marcantonio Bragadin – sommergibile della Regia Marina italiana